Droga I/13 – droga krajowa w zachodnich Czechach
 Droga I/13 – droga krajowa I kategorii w południowej Słowacji